Rok Tarman (ur. 18 października 1997) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu ND Rateče Planica, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w lipcu 2014 w Villach, a pierwsze punkty zdobył we wrześniu tego samego roku w Planicy, zajmując 21. miejsce. W styczniu 2017 w Sapporo swój debiutancki występ w Pucharze Kontynentalnym zakończył na 20. pozycji. W kolejnych zawodach cyklu kilkukrotnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce. Na zakończenie sezonu 2016/2017 PK zajął 2. miejsce na skoczni w Czajkowskim. W marcu 2017 wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Planicy, nie uzyskując awansu. We wrześniu 2018 zdobył punkty Letniego Grand Prix, zajmując 25. pozycję w zawodach w Râșnovie. W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w lutym 2020 w Planicy, gdzie zajął 40. miejsce w zawodach Pucharu Kontynentalnego.

W grudniu 2016 zdobył brązowy medal mistrzostw Słowenii w konkursie drużynowym.

Rekord życiowy Tarmana wynosi 215 metrów i został ustanowiony 21 marca 2018 w Planicy podczas testów skoczni przed turniejem Planica 7.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty R. Tarmana na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997